{{Конкурс красоты 
| Фото             = 
| Описание_фото    = Карен Ибаско, победительница Мисс Земля 2016
| Победитель       = Карен Ибаско
| Страна           = | Дата             = 4 ноября, 2017 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 
| Количество стран = 85
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Mall of Asia Arena, Пасай, Столичный регион, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2016
| Следующий        = 2018
}}Мисс Земля 2017 () — 17-й международный конкурс красоты. Проводился 4 ноября, 2017 года в городе Столичном регионе, Филиппины. Победительницей стала представительница Филиппин — Карен Ибаско.

 Результаты 

 Места 

 Порядок объявлений Топ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Топ 8 
 
 
 
 
 
 
 Топ 4 
 
 
 

 Место проведения 
23 июня 2017 года организаторы Мисс Земля на официальной странице в Facebook сообщили, что конкурс красоты 2017 года будет проведён 4 ноября 2017 года в Mall of Asia Arena с вместимостью в 20.000 сидячих мест. Арена расположена в Pasay, Столичный регион, Филиппины.

 Предконкурсное мероприятие 

 Медальный зачёт 
Чтобы отсортировать эту таблицу, нажмите на иконку .

 Событие 

 Спонсорская награда 

 Мисс Earth-Hannah’s 
14 октября был проведён мини-конкурс, где десять участницы приняли в выходе купальников, вечерних платьев и ответы вопросов судей:

 Участницы 

Список участниц:

 Примечание 

 Дебютировали 
   Вернулись 
Последний раз участвовали в 2005 году:
 Последний раз участвовали в 2008 году:
  Последний раз участвовали в 2010 году:
 Последний раз участвовали в 2014 году:
    Последний раз участвовали в 2015 году:
      Отказались 
            Замены 

 Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые в прошлом участвовали или будут участвовать в других международных конкурсах красоты:

Мисс мира
 2016: : Iris Salguero (Не заняла место)

Miss Intercontinental
 2015: : Ли Тай А Ту (Топ 17)

Miss Asia Pacific International
 2016: : Polli Cannabis (Не заняла место)

Miss Tourism International
 2016: : Polli Cannabis (Не заняла место)

Miss Tourism Universe
 2014: : Ninoska Vásquez (Победительница)

Face of Beauty International
 2013: : Diamond Langi (Победительница)
 2016: : Fiorela Hengemühler (Не заняла место)

Miss Diamond of the World
 2016: : Abigail Chama (Лучший национальный костюм)

Miss Charity Queen International
 2015: ''': Ramina Ashfaque «(Мисс Фотогеничность)»

См. также 
 Мисс интернешнл 2017
 Мисс мира 2017
 Мисс Вселенная 2017

Примечания 

Мисс Земля
События 4 ноября
Ноябрь 2017 года
2017 год на Филиппинах
Пасай